Hugues Absil, né le  à Paris, est un peintre et dessinateur français. Il enseigne l'histoire de l'art à l'université Paris-3 sorbonne-nouvelle.

Biographie 
Hugues Absil, né en 1961, est un artiste peintre, graveur, lithographe et dessinateur français. À l’ère de “l’art contemporain”, il fait le choix délibéré de la peinture. Par la pratique quotidienne du croquis, il actualise une correspondance entre l’art et la vie. En 2016, il remporte le prix du jury à l’occasion du trentième grand prix de peinture de la ville de Saint-Grégoire. Il obtient également le premier prix du salon international du portrait 2015 organisé par l’association ARTEC au Château de Beauregard. Il fait partie du comité de sélection de la Biennale du 109 à Paris. Il enseigne la peinture, le dessin et la gravure à Paris-Ateliers. Il est responsable des classes préparatoires aux écoles supérieures d’art du Cours Saint-John Perse à Paris. Il illustre des poèmes de Katia-Sofía Hakim pour la revue internationale de poésie Place de la Sorbonne. Il est diplômé de l’ENsBA (École nationale supérieure des beaux-arts de Paris) en lithographie dans la classe d'Abraham Hadad et en dessin dans la classe de Daniel Sénélar. Après avoir obtenu une maîtrise d’Histoire de l’Art sous la direction de Philippe Dagen et de Bruno Foucart à l’Université Panthéon-Sorbonne, il devient titulaire d’un DEA d’Histoire de l’Art sous la direction d’Eric de Chassey à l’Université Paris-Sorbonne. Il est également diplômé en tant qu’ingénieur de l’ESTP (École spéciale des travaux publics).

Le sujet de son mémoire de DEA  d'histoire de l'art était Fernand Léger et les contrastes de formes (1998) sous la direction d'Eric de Chassey. Le sujet de son mémoire  de Maîtrise d'histoire de l'art était Le temps dans l'œuvre de Paul Klee sous la direction de Philippe Dagen et Bruno Foucart.

Quelques œuvres de Hugues Absil

Grands thèmes de son œuvre 
Hugues Absil est reconnu pour ses peintures de Venise, mais aussi pour ses paysages orphiques<ref>Expression inventée par Hugues Absil ; [http://artfiler.wizzz.net/artistes/71.Hugues_ABSIL/724.Paysage%20orphique exemple de paysage orphique""]</ref> et ses paysages forestiers. Marqué par la peinture de Goya, ses personnages'' sont un autre des grands thèmes de son œuvre. Il peint aussi beaucoup les musiciens : musiciens de jazz, mais aussi orchestre...

Expositions

Liens externes 

 Site officiel hugues-absil.com : biographie, galerie de photos, actualités, articles d'histoire de l'art.
 une biographie
 une courte biographie du peintre, et quelques vues de Venise
 une exposition de tableaux de Hugues Absil, à la bibliothèque A. Malraux

Notes et références 

Peintre français du XXe siècle
Peintre français du XXIe siècle
Dessinateur français
Critique d'art français
Naissance à Paris
Naissance en juin 1961
Élève de l'École nationale supérieure des beaux-arts au XXe siècle